Бе́хтерев — русская фамилия. Бехтеревы — древний вятский род.

Известные носители:
 
 Бехтерев, Глеб Николаевич (1925—2009) — советский дирижёр.
 Бехтерев, Дмитрий Николаевич (род. 1949) — советский гребец.
 Бехтерев, Игорь Сергеевич (1939—1990) — советский живописец.
 Бехтерев, Пётр Владимирович (1886—1938) — русский советский инженер, изобретатель; сын В. М. Бехтерева.
 Бехтерев, Сергей Станиславович (1958—2008) — советский и российский актёр театра и кино.

Бе́хтерева:
 Бехтерева, Анастасия Павловна (род. 1998) — российская волейболистка.
 Бехтерева, Елена Сергеевна (род. 1974) — советский и российский учёный, профессор кафедры теоретической физики Томского университета.
 Бехтерева, Наталья Петровна (1924—2008) — российский нейрофизиолог, академик РАН; дочь П. В. Бехтерева.
 Бехтерева, Юлия Евгеньевна (род. 1990) — российская журналистка и телеведущая.
 (6074) Бехтерева — типичный астероид главного пояса.

Примечания

См. также 
 Бехтерева (деревня)
 Бехтерево